

Musica 
 Faithfully – album di Johnny Mathis del 1959
Faithfully – singolo dei Journey del 1983
Faithfully – album di Faith Evans del 2001

Televisione 
 In tutta fedeltà (Faithfully) – episodio dell'ottava stagione di Law & Order: Criminal Intent